Виља Кваутемок има више значења:

 Виља Кваутемок (Озолотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Виља Кваутемок (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику